Fitz József (19. század) orvos
 Fitz József (1888–1964) könyvtáros, nyomdatörténész